Rileya är ett släkte av svampar. Rileya ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rileya